Activa, bezitting in de bedrijfseconomie
 Bezit (Nederlands recht), term in het vermogensrecht
 Eigendom, recht van een eigenaar
 Goed (Nederlands recht), datgene dat een bezitting kan vormen